Stati Uniti d'America
 Sciota – villaggio della Contea di McDonough, Illinois
 Sciota – township della Contea di Shiawassee, Michigan